Tristana puede referirse a:

 Tristana (novela), (1892) novela de Benito Pérez Galdós.
 Tristana (película), (1970) adaptación cinematográfica de la novela homónima, dirigida por Luis Buñuel.
 Tristana una campeona del videojuego League of Legends.

bg:Тристана
br:Tristana
ca:Tristana
de:Tristana
en:Tristana
fr:Tristana
nl:Tristana
pl:Tristana
pt:Tristana
ru:Тристана
sv:Tristana
tr:Tristana